Возмутительный класс:
 Возмутительный класс (роман)
 Возмутительный класс (фильм)